Zeslandentoernooi 2005 (mannen), een Rugby union toernooi in 2005 voor herenteams.
Zeslandentoernooi 2005 (vrouwen), een Rugby union toernooi in 2005 voor damesteams.
Zeslandentoernooi 2005 (onder 21), een Rugby union toernooi in 2005 voor teams onder 21, de voorloper van het huidige toernooi voor teams onder 20.